Flat Rock kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Flat Rock (Illinois)
Flat Rock (Michigan)
East Flat Rock
Flat Rock (North Carolina)
Flat Rock (North Carolina)